

Patronyme
Jan Matejko (1838-1893), peintre polonais.
Theo Matejko (1893-1946), illustrateur nazi.

Homonymie de patronyme